«Ка́йш-ду-Содре́» () — станция Лиссабонского метрополитена. Находится на берегу реки Тежу. Конечная станция Зелёной линии (Линии Каравеллы), расположена рядом со станцией «Байша-Шиаду». Открыта 18 августа 1998 года. Станция имеет пересадку на одноимённый вокзал и на паром. Названа в честь гавани, на берегу которой расположена. Название в переводе с португальского означает «Гавань Содре».

Описание 
Станция оформлена в традиционном для Лиссабонского метрополитена стиле. Стены украшены плиткой с рисунками португальского художника Антониу Дакосты. Рисунок кролика из сказки «Алиса в стране чудес» был нарисован им в 1989 году, однако Дакоста скончался в декабре 1990 году, и его рисунок перенёс на эмаль другой художник — Педру Морайш.

В 2008 году станция и вокзал удостоены архитектурной премии Valmor.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Станция на сайте метрополитена

Станции Лиссабонского метрополитена
Зелёная линия Лиссабонского метрополитена